

Codici 
 EMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di al-Minya (Egitto)
 emy – codice ISO 639-3 della lingua maya epigrafica

Nome 
 Emy  – nome di una delle tre nipotine di Paperina: Emy, Ely, Evy
 Emy  – nome con cui era talvolta accreditata la cantante Emiliana Perina